Municipio de Grand Rapids puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Grand Rapids (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de LaMoure.
 Municipio de Grand Rapids (condado de LaSalle, Illinois), un municipio ubicado en el condado de LaSalle.
 Municipio de Grand Rapids (condado de Kent, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Kent.
 Municipio de Grand Rapids (condado de Wood, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Wood.